Леонардас Александрович Зельчюс (, 1 мая 1928, Каунас, Литва — 11 июля 2015, Каунас, Литва) — литовский и советский актёр театра и кино, режиссёр, педагог, народный артист Литовской ССР (1988).

Биография 
Родился в Каунасе. В 1945—1947 годах учился в студии Каунасского государственного драматического театра, затем в 1948—1952 годах учился в Москве в ГИТИСе (курс Г. Конского и М. В. Орлова).

После окончания ГИТИСа в 1952 году вошёл в труппу Каунасского государственного драматического театра.

С 1972 года руководил студенческим народным театром Каунасского политехнического института.

Сыграл более ста ролей в театре, кино и на телевидении, также поставил несколько спектаклей.

В 2010 году после инсульта актёр потерял значительную часть зрения и оказался прикован к постели.

Скончался 11 июля 2015 года в Каунасе.

Семья 
 Жена — актриса Дануте Юроните-Зельчювене (1933—2015), заслуженная артистка Литовской ССР.
 Дочь — Кристина Довиле (род. 1959), поэтесса, писатель и психолог.

Награды 
 Заслуженный артист Литовской ССР.
 Народный артист Литовской ССР (1988).
 Офицер ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (1998).
 Премия Правительства Литвы в области культуры и искусства (1998).

Работы в театре 

  — «Варвары» М. Горького — Фигаро
  — «Женитьба Фигаро» Бомарше — Фигаро
  — «Живой труп» Лев Толстой — Протасов
  — «А. Малышевский. Баллады и романсы» — Адам Мицкевич
  — «Мораль пани Дульской» Г. Запольской — Збышек
  — «Украденное счастье» Иван Франко — Микола Задорожный
  — «Три сестры» Чехова — Тузенбах
  — «Король Лир» Шекспир — шут
  — «Трёхгрошовая опера» Б. Брехт — Джонатан Джеремия Пичем
  — «Униженные и оскорблённые» Ф. М. Достоевский — Иван Петрович
  — «Малыш и Карлсон» Линдгрен — Карлсон
  — «Мольер» М. Булгаков — Мольер
  — «Ревизор» Н. В. Гоголь
  — «Выгодное место» А. Н. Островский
  — «Нора» Генрик Ибсен — доктор Ранк
  — «Старомодная комедия» Арбузова — Он
  — «Иванов» Чехова — Шабельский
  — «В то время» Самуэль Беккет — Это
  — «Наш городок» Торнтон Уайлдер — Саймон Стимсон
  — «Стулья» Э. Ионеско — старик
  — «Вишнёвый сад» Чехова — Фирс
  — «Продавец дождя» Н. Ричард Нэш — Карри
  — «Верёвка» Юджин О’Нил — Бентли
  — «Ужин» Жан-Клод Брисвиль — Талейран
  — «Соната призраков» Август Стриндберг — Старик

 Фильмография 

  — Шаги в ночи () — француз  — Маленькая исповедь () — вахтёр судоремонтного завода  — Раны земли нашей () — эпизод  — Геркус Мантас () — пленный крестоносец  — Весёлые истории () — директор школы (нет в титрах)
  — Совсем пропащий — господин на похоронах (нет в титрах)
  — Ключи от рая () — Яков Антонович Бельский (в титрах Л. Зелчус; дублировал Р. Я. Плятт)
  — Зять () — Кальвайтис  — Парень с Рабочей улицы () — Янавичюс  — Жизнь Бетховена — Йоган Бах, адвокат  — Колдун () — Гугис  — Соседи () — Балзарас  — Банк Немо () — эпизод  — Паланга () — господин на курорте  — Рай красного дерева () — отец Каролиса  — Америка в бане () — Файбчикас  — Лесорубы () — Плёплис  — Уроки ненависти — немецкий солдат  — В двух шагах от «Рая» — Кройшас, парикмахер  — Девять кругов падения () — прислужник ксёндза  — Здесь наш дом ()
  — Будьте как солнце () — Таронас  — Жалоба — патологоанатом  — Железный класс ()
  — Конец операции «Резидент» — профессор Нимейер, пытавшийся завербовать Нестерова  — Корона ужа () — возница  — Визит к Минотавру — синьор Пиченарди, у которого Страдивари купил дом с мебелью  — Воскресный день в аду () — парикмахер  — Даниил — князь Галицкий — легат Опизо, посланник Папы Римского  — Вилюс Каралюс () — Шальтейкю Вилкас  — Лето в веснушках () — эпизод  — Взгляд змия () — судья  — Дети из отеля «Америка» () — директор школы — — Марюс () — Сангушка  — Королевство ()
 — — Родня () — Лёнгинас Шепутис  — Балтийская любовь ()
  — Дом (Литва, Португалия, Франция; )
  — Лунная Литва () — Левитанский''
 — — Поросль ()

Примечания

Ссылки 
 Leonardo Zelčiaus langas į pasaulį 
 КиноПоиск: Леонардас Зельчюс
 

Выпускники ГИТИСа
Народные артисты Литовской ССР
Заслуженные артисты Литовской ССР